Alfa Romeo Giulietta is de naam van drie verschillende auto's van Alfa Romeo.

 Giulietta (1954-1964)
 Giulietta (1977-1985)
 Giulietta (2010-2020)